Тетива:
 Тетива — эластичный шнур из растительных, животных или синтетических волокон, служащий для сгибания древка лука.
 Тетива — несущая опорная конструкция лестницы, в виде балки с вырезами изнутри, в которые вкладываются ступени.

См. также 
 Тетева — река, правый приток Снова.